Ва́хрушево — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области. Входит в состав Крутологовского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 47 гектаров. Вахрушево расположено в 22 километрах к северу от Коченёво, в 57 километрах к северо-западу от Новосибирска, на реке Оеш. В 21 километре к югу от деревни проходит федеральная автомобильная дорога М-51 «Байкал», в 25 километрах — Транссибирская магистраль. Ближайший населённый пункт — село Крутологово, расположенное в 8 километрах к северу.

Население

История 
Вахрушево основано в 1675 году. В 1939 году рядом с деревней Вахрушево был найден скелет самки мамонта — первый полный скелет, обнаруженный на территории Западной Сибири. До этого в России полные скелеты мамонтов находили только на территории вечной мерзлоты. Скелет нашли на берегу реки Оеш во время купания школьники Петя Глебов и Миша Мыльников. Палеонтологи назвали мамонта Матильдой, в настоящее время скелет Матильды хранится в Новосибирском краеведческом музее.

Рядом с Вахрушево также найдено погребение андроновцев, относящееся к бронзовому веку. Андроновцы появились на территории Коченёвского района в XIII веке до н. э., вытеснив кротовцев, самусьцев и окуневцев. Могильник состоит из одних сожжений, то есть умершие были кремированы. Согласно основной версии археологов кремация применялась для погребения храбо сражавшихся в бою воинов. На основании этого сделан вывод о большом количестве военных столкновений в данном районе.

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Коченёвского района